Machin se puede referir a:
 Arnold Machín, diseñador inglés y a las piezas postales con la efigie de la reina Elizabeth II.
 Antonio Machín, cantante cubano de boleros.
 Cerro Machín, volcán en Colombia.
 John Machin, profesor de astronomía.
 Luis Machín, actor argentino.
 Francisco Machín Domínguez, futbolista español (1917-1979).
 Francisco Machín Fernández de la Puente, futbolista español (1958-).

Con la grafía vasca Matxín, puede referirse a:
 Joxean Fernández,  Matxín, director de equipos ciclistas español.